Schlacht von Prome steht für:

 Schlacht von Prome (1825) im ersten Britisch-Burmesischen Krieg
 Schlacht von Prome (1942) während der japanischen Eroberung Burmas